Tsahal est l'abréviation en hébreu de , nom de l'armée israélienne.
 Tsahal est un documentaire français réalisé par Claude Lanzmann en 1994.

Homonymie